Тимонова — деревня в Болховском районе Орловской области. Входит в состав Однолуцкого сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности. Расположена рядом с деревней Макеева и около ручья Березуй.

Географическое положение: в 9 километрах от районного центра — города Болхов, в 50 километрах от областного центра — города Орёл и в 278 километрах от столицы — Москвы.
Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Рядом с деревней проходит автодорога 54К-1.

Транспорт

Примечания 

Населённые пункты Болховского района